XXXIV чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с января по март 1972 года.

В соревнованиях I группы приняли участие команды из 5 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Автомобилист» Ленинград, МВТУ Москва, СКА Ростов-на-Дону, «Динамо» Иркутск); УССР (ОдТИЛ Одесса, «Буревестник» Харьков, «Локомотив» Киев, «Звезда» Ворошиловград); ЛатССР («Радиотехник» Рига); КазССР («Буревестник» Алма-Ата), ЭССР («Калев» Маарду).

Команды провели двухкруговой турнир по туровой системе.

Чемпионат завершился за явным преимуществом волейболистов ЦСКА, выигрывающих третий год подряд. В плотной борьбе с «Автомобилистом» (Ленинград) серебряные медали впервые завоевал клуб «Звезда» из Ворошиловграда. В свою очередь, ленинградские спортсмены вернулись на пьедестал спустя 14 лет.

ЦСКА являлся базовым клубом сборной СССР на Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Советские волейболисты впервые в истории Олимпиад не сумели завоевать золотые медали, уступив в полуфинале команде ГДР — 1:3.

I группа

II группа 
1. «Автомобилист» Днепропетровск
2. «Динамо» Москва
3. «Динамо» Ленинград
4. «Буревестник» Минск
5. «Спартак» Грозный
6. «Динамо» Ташкент
7. АзИНХ Баку
8. «Буревестник» Тбилиси
9. «Молдова» Кишинёв
10. «Сакалас» Каунас
11. «Колхозчи» Ашхабад
12. «Динамо» Ереван.

Иркутское «Динамо» во второй раз не сумело закрепиться в I-й группе. Его заменит «Автомобилист» из Днепропетровска.

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Валерий Астанин, Виктор Борщ, Ю. Валентович, Вячеслав Домани, Леонид Зайко, Владимир Ковалёв, Георгий Лежачёв, Владимир Паткин, О. Подберёзный, Владимир Путятов, Юрий Старунский, Ефим Чулак. Тренер — Юрий Чесноков.

 «Звезда» (Ворошиловград): Виктор Алёшин, Владимир Беляев, Виктор Бесхлебников, Борис Ивлев, Валерий Кривов, Станислав Маценко, Владимир Мокрушев, Василий Нечай, Михаил Раздабара, Валерий Слепцов, Владимир Халецкий, Николай Хорунжий. Тренер — Валентин Салин.

 «Автомобилист» (Ленинград): А. Балашов, Александр Визжачёв, В.Виноградов, В. Воронов, Вячеслав Зайцев, Н. Лисицын, В. Ребров, Александр Сапрыкин, Г. Скорбинин, Анатолий Федотов, М. Фистолев, А. Хохлов. Тренер — Вячеслав Платонов.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Олег Антропов («Радиотехник» Рига);
Виктор Борщ (ЦСКА Москва);
Б. Бураков (МВТУ Москва);
Александр Визжачёв («Автомобилист» Ленинград);
Вячеслав Домани (ЦСКА Москва);
Леонид Зайко (ЦСКА Москва);
Вячеслав Зайцев («Автомобилист» Ленинград);
Олег Запорожец (СКА Ростов-на-Дону);
Владимир Ковалёв (ЦСКА Москва);
Владимир Кондра (СКА Ростов-на-Дону);
Валерий Кравченко («Буревестник» Алма-Ата);
Евгений Лапинский (ОдТИЛ Одесса);
А. Махнанов (СКА Ростов-на-Дону);
Станислав Маценко («Звезда» Ворошиловград);
Владимир Паткин (ЦСКА Москва);
Анатолий Полищук (СКА Ростов-на-Дону);
Юрий Поярков («Буревестник» Xарьков);
Владимир Путятов (ЦСКА Москва);
Михаил Россов («Динамо» Иркутск);
Александр Сапрыкин («Автомобилист» Ленинград);
Юрий Старунский (ЦСКА Москва);
Борис Терещук («Локомотив» Киев);
Владимир Уланов (МВТУ Москва);
Ефим Чулак (ЦСКА Москва).

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1972 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1972 году